Cunin bzw. Cunín steht für:

 Cunín, Ortsteil der Stadt Gbely, Okres Skalica, Trnavský kraj, Slowakei

Cunin ist der Familienname folgender Personen:

 Adelard Leo Cunin (1893–1957), US-amerikanischer Mobster in Chicago, siehe George Moran